

Sigle 
IVA est un sigle qui peut désigner :
 , au Royaume-Uni, une alternative formelle pour les personnes souhaitant éviter la faillite.
 , les activités menées par les astronautes à bord d'un vaisseau spatial
 artère interventriculaire antérieure, l'artère coronaire principale du cœur.

Nom

Personnalités 
 Jillian Iva, la chanteuse du groupe Von Iva
 Ivà, surnom du scénariste et dessinateur de bande dessinée espagnol Ramón Tosas Fuentes

Prénom 
 Iva, un prénom

Autres 
 (497) Iva, un astéroïde découvert par Raymond Smith Dugan le 
 Iva, un genre de plantes à fleurs composées de la famille des Asteraceae
 Ajuga iva, une espèce végétale herbacée de la famille des Lamiacées, du genre Ajuga